Als Rehrücken bezeichnet man:

ein Fleischteil und Braten vom Reh, siehe Rehrücken (Fleisch)
eine Standardzubereitung des Fleischteils, siehe Rehrücken Baden-Baden
eine dem Fleischteil nachempfundene Mehlspeise aus Österreich, siehe Rehrücken (Kuchen)

Siehe auch: